Col nome di Krylya Sovetov o Kryl'ja Sovetov ( cioè "ali del soviet") sono comunemente indicate diverse società sportive russe:

, squadra di calcio di Samara
Krylya Sovetov-SOK, squadra di calcio di Dimitrovgrad, oggi nota con il nome di FC Academia Dimitrovgrad
Krylya Sovetov Mosca, squadra di hockey su ghiaccio di Mosca
Mosca Hockey Club Krylya Sovetov, squadra di hockey su ghiaccio di Mosca, nata da una scissione del Krylya Sovetov Mosca nel 2008 ed ivi riconfluita nel 2010